Мокро може да се односи на:

 Мокро (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Мокро (Коњиц), је насељено место у Босни и Херцеговини у општини Коњиц
 Мокро (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора
 Мокро Поље, насеље код Книн а у Далмацији, Република Хрватска